Appia (vom römischen Vornamen Appius) ist sabinischen Ursprungs und bezeichnet:

 die Via Appia, die wichtigste Koloniarstraße des Römischen Reiches
 die Aqua Appia, die älteste römische Trinkwasserleitung
 Titularbistum Appia, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Lancia Appia, ein PKW-Typ der Firma Lancia

Appia ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Appia (1862–1928), Schweizer Architekt und Bühnenbildner
 Henry Appia (1861–1901), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Louis Appia (1818–1898), Schweizer Chirurg und Mitbegründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
 Dominique Appia (1926–2017), Schweizer Maler
 Theodor-Alfred Appia (1887–1980), Schweizer Maler

Siehe auch:

 Appian, Apia, Appiah